Cet article relate le parcours de l'équipe de Corée du Sud de football lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

La Corée du Sud est battue en huitième de finale par l'équipe d'Uruguay 2 buts à 1. La Corée du Sud avait passé le premier tour en finissant deuxième du groupe B derrière l'Argentine, avec une victoire, un nul et une défaite.

Effectif

Qualifications

Troisième tour

Groupe 3 

|}

Quatrième tour

Groupe 2 

|}

Coupe du monde

Premier tour - groupe B

Corée du Sud - Grèce

Argentine - Corée du Sud

Nigeria - Corée du Sud

Huitième de finale

Uruguay - Corée du Sud

Notes et références 

Corée du Sud
2010